Kohlwaldbach ist ein Gewässername:

 Kohlwaldbach (Glotter), rechter Zufluss der Glotter beim Scherzingerhof der Gemeinde St. Peter, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Kohlwaldbach (Hambach), rechter Zufluss des Hambachs (zum Klingenbach) gegenüber dem Jörgenhaus von Kohlwald, Gemeinde Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Kohlwaldbach (Mohrsbach), rechter Zufluss des Mohrsbachs (zur Blies) vor Wiebelskirchen, Stadt Neunkirchen, Landkreis Neunkirchen, Saarland

Siehe auch:
 Kohlwaldgraben